80 steht für:
 das Jahr 80
 Audi 80, deutsches Automobil

Siehe auch:
 Achtzigerjahre